Mnesarchos () steht für:

 Mnesarchos (Vater des Pythagoras), der Vater des Pythagoras
 Mnesarchos (Sohn des Pythagoras), ein Sohn des Pythagoras und der Theano
 Mnesarchos von Athen, Stoiker, 2./1. Jh. v. Chr.